Der Campionati Internazionali d’Italia Peugeot Open Cup 1990 waren ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Rom. Er war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 5. bis 13. Mai 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Rom